Kvasina ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Kvasina (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Matija Kvasina (* 1981), kroatischer Radrennfahrer